Куп СФР Југославије за жене је био национални одбојкашки куп СФР Југославије који се одржавао у организацији Одбојкашког савеза СФР Југославије.

Освајачи купа

Види још 
 Куп Југославије у одбојци
 Куп СР Југославије у одбојци за жене
 Куп Србије у одбојци за жене

Извори 
 Одбојкашки савез Србије, архива

Ј
Одбојка у Југославији